Balta peut désigner :

Toponyme 

 l'île de Balta en Écosse ;
 Balta, une ville en Ukraine ;
 le cratère Balta sur Mars a été nommé en l’honneur de cette ville ;
 le lac de Balta, dans le Dakota du Nord ;
 la ville de Balta, dans le Dakota du Nord ;
 La ville de Balta en Tunisie et sa délégation de Balta-Bou Aouane
 le nom de plusieurs villages en Russie.

Roumanie 
 Balta, une commune du județ de Mehedinți en Roumanie ;
 Balta Albă, une commune du județ de Buzău en Roumanie ;
 Balta Arsă, une commune du județ de Botoșani en Roumanie ;
 Balta Doamnei, une commune du județ de Prahova en Roumanie ;
 Bâlta, un village de la ville de Filiași dans le județ de Dolj en Roumanie ;
 Bâlta, un village de la commune de Runcu dans le județ de Gorj en Roumanie ;
 Balta Albă, lac dans le județ de Buzău en Roumanie ;
 Balta Albă quartier de Bucarest en Roumanie.

Patronyme

Patronyme turc 
  (1972-), avocat et homme politique turc ;
 , joueuse de cornemuse turque ;
  (1983-), footballeur turc ;
  (1899-1958), militaire et homme politique turc ;
  (1902-1970), homme politique turc.

Patronyme d’autres origines 
  (1955-), historienne grecque spécialiste de l'histoire socio-économique ottomane ;
 Freddy Balta (1919-2002), accordéoniste et compositeur, accompagnateur entre autres de Barbara ;
 José Balta (1814-1872), homme d’État péruvien, président du Pérou ;
 Ksenija Balta (1986-), athlète estonienne ;
 Paul Balta (1929-2019), journaliste français.

Autres 
 Balta, un langage construit créé en 1887 par Émile Dormoy ;
 balta, mot turc qui signifie « hache ».

Patronyme turc
Homonymie de patronyme turc